Marsrevolutionen kan avse:

 Marsrevolutionen i Ecuador 1845
 Marsrevolutionen – inledningen på Tyska revolutionen 1848–1849
 Marsrevolutionen i Danmark 1848
 Marsrevolutionen – inledde ryska revolutionen som enligt nya stilens kalender skedde i mars, se Februarirevolutionen 1917

Se även 
 Revolutionerna 1848 – händelser som utspelade sig i flera europeiska länder
 Marsoroligheterna – ett antal upplopp som utspelade sig i Stockholm med anledning av Revolutionerna 1848